Колонија Линда Виста има више значења:

 Колонија Линда Виста (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Линда Виста (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Линда Виста, Лагуна Сека (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Линда Виста (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Линда Виста, Тијера Бланка (Абехонес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Линда Виста (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Линда Виста (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику